Населені пункти в Чехії:

 Каліштє (Їглава)
 Каліштє (Пельгржимов)
 Каліштє (Прага-схід)